A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1999 foi a 51ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Sepang e encerrou-se em Buenos Aires.

Na categoria 500cc, o título ficou com o espanhol Àlex Crivillé, da Repsol Honda Team, que superou o norte-americano  Kenny Roberts Jr.; na 250cc, o italiano Valentino Rossi foi o campeão, enquanto o também espanhol Emilio Alzamora venceu a 125cc.

A temporada foi marcada pelo violento acidente sofrido pelo australiano Michael Doohan, pentacampeão das 500cc, durante os treinos para o GP da Espanha, no Circuito de Jerez. O piloto da Repsol Honda Team, então com 33 anos, perdeu o controle de sua moto em uma curva após derrapar, fraturando o joelho direito (o mesmo que fora atingido em outro acidente, em 1992), a perna direita, o pulso esquerdo, a clavícula e também teve lesões em alguns nervos, fazendo com que ele anunciasse a aposentadoria em agosto do mesmo ano.

Calendário

Resultado das corridas

†† = Corrida realizada no sábado.

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

250cc

125cc

Classificação
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

500cc

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1999